Personen
 Bartel Leendert van der Waerden (1903-1996), Nederlandse wiskundige
 Roos van der Waerden, Nederlandse actrice
 Theo van der Waerden (1876-1940), Nederlandse ingenieur

Zie ook
 Waerdenhof, Belgische patriciërswoning in Hasselt
 Waarden (doorverwijspagina)